John Clerk ist der Name folgender Personen:

* John Clerk (Bischof) (1481/1482–1541), englischer Diplomat und Geistlicher, Bischof von Bath und Wells
 John Clerk of Eldin (1728–1812), schottischer Kaufmann, Schriftsteller, Künstler und Geologe